Valletti peut désigner :
 Alexandre Valletti (1919-2000), scénariste et écrivain français ;
 Cesare Valletti (1922-2000), ténor lyrique italien ;
 Serge Valletti (1951-), comédien et auteur de théâtre français.

Patronyme italien